Bourroux, Bouroux, Bourrou ou Bourou

Patronymes 
Bourroux
 André Bourroux (1901-1987), sculpteur
Christophe Bourroux, travaille sur le secteur automobile au sein de RTL.
Bouroux
 Paul Adrien Bouroux (1878-1967), peintre, illustrateur et graveur

Toponymes 
 Passe de Bourroux, secteur Val d'Azun Pyrénées.
 Ruisseau de bourroux, Peyrelevade, Corrèze, Limousin.
Bourroux (Burrum, alodum de Burro), Veigné, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire.
Bourrou, commune française du département de la Dordogne.
La Saint-Bourrou, La fête de la Saint-Bourrou correspond à la fête patronale de Marcillac-Vallon et se déroule lors des trois  jours du week-end de Pentecôte. Intimement liée au vignoble de Marcillac-Vallon, elle célèbre, lors de ces  quelques jours, le saint patron de la ville : Saint Bourrou.
L’Eschansonnerie de St-Bourrou, confrérie de vignerons fondée en 1990, lorsque le vin de Marcillac a obtenu  l’appellation AOC. Son intitulé provient de la fonction d’eschanson    qui incombait au Moyen-Age à la personne chargée de s’occuper de la cave et du vin du seigneur. Pour conserver le lien avec les  origines du vignoble, la tenue adoptée est une soutane    (rouge) qui rappelle l’habit des moines, un chapeau noir et un suspensoir autour du cou où est accroché le tassou de dégustation. Le rôle de cette confrérie est de faire connaître le vin de    Marcillac, de le valoriser et de contribuer à sa promotion en célébrant le savoir-faire des vignerons. Le cérémonial de l’intronisation comporte, après la présentation des personnalités, la    lecture des commandements, le serment, la remise du diplôme et du tassou dans lequel les promus communient au « vin, fruit du soleil*et du travail des hommes ».

Homophone 
  Bourou catalan, L'âne catalan est une race d'âne autochtone de la Catalogne, où il est appelé ruc català ou ase català. Il est aussi appelé phonétiquement le bourou catalan.
Burrhus, Bourroux vient du latin Burrhus.
Burrum, alodum de Burro.

Homonymie de patronyme